Milza peut faire référence à :
 Pierre Milza (1932-2018), historien français ;
 la , université brésilienne ;
 mot italien pour désigner la rate.

Patronyme italien